Ziri ist der Familienname folgender Personen:

 Al-Hassan ibn Ziri († 1168), Herrscher der Ziriden in Ifriqiya
 Al-Mansur ibn Ziri († 995), zweiter Herrscher der Ziriden in Ifriqiya (984–995)
 Al-Muʿizz ibn Bādīs az-Zīrī (1008–1062), vierter Herrscher der Ziriden in Ifriqiya (1016–1062)
 Bādīs ibn al-Mansūr ibn Buluqqīn ibn Zīrī (vor 995–1016), regierte als dritter Herrscher der Ziriden in Ifriqiya
 Gbaya Boniface Ziri (* 1949), Bischof von Abengourou

Siehe auch:
 Žiri, Dorf in Slowenien